Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2012, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 23 au .

Nadia Petrova remporte le simple dames. En finale, elle bat Agnieszka Radwańska, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Raquel Kops-Jones et Abigail Spears.

Faits marquants 
Petra Kvitová, tête de série  et exemptée de premier tour, est éliminée dès le deuxième tour par la Croate Petra Martić sur le score de 6-4, 6-4.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 

WTA 2012
Tokyo
Sport au Japon en 2012
Tennis en septembre 2012